En Pologne, Grzybno est le nom :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Grzybno, dans le powiat de Brodnica ;
 du village de Grzybno, dans le powiat de Chełmno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Grzybno.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Grzybno, dans le powiat de Brodnica ;
 du village de Grzybno, dans le powiat de Kościerzyna.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Grzybno, dans le powiat de Drawsko ;
 du village de Grzybno, dans le powiat de Gryfino ;
 du village de Grzybno, dans le powiat de Myślibórz ;
 du village de Grzybno, dans le powiat de Sławno.